Obrenovac je lahko:
 Obrenovac, Pirot (Srbija)
 Obrenovac, Obrenovac (Srbija)